Gentlemen kan syfta på:

 Gentlemen – en roman av Klas Östergren utgiven 1980
 Gentlemen (film) – en svensk film från 2014 baserad på Klas Östergrens roman Gentlemen regisserad av Mikael Marcimain
 Gentlemen's Quarterly – tidigare namn på ett herrmagasin från USA, se GQ (tidning)
 The Gentlemen – en amerikansk-brittisk actionkomedi från 2019 i regi av Guy Ritchie